Il doppio del torneo di tennis Antwerp Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Giner e Jerry Turek che hanno battuto in finale Edwin Kempes e Dennis van Scheppingen 64-7, 7-62, 6-3.

Teste di serie 

 Neville Godwin /  Jason Weir-Smith (quarti di finale)
 Juan Ignacio Carrasco /  Martín Rodríguez (quarti di finale)

 Ionuț Moldovan /  Jurij Ščukin (primo turno)
 Denis Golovanov /  Vadim Kucenko (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Antwerp Challenger 2001